Шосен може да се односи на:

Шосен (Ду) (), насеље у Француском департману Ду са 470 становника.
Шосен (Јура) (), насеље у Француском департману Јура са 1.579 становника.